Windows 2.x era una serie di sistemi operativi, prodotti da Microsoft, dal 1987 al 1989.
Windows 2.0 dal 1987.
Windows 2.1x dal 1988.